Битонто () град је у Италији у регији Апулија. Према процени из 2010. у граду је живело 56.462 становника.

Географија

Становништво 
Према резултатима пописа становништва 2011. у општини је живело 56.258 становника.

Партнерски градови 
  Бања Лука

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Италији